A lett labdarúgókupa, hivatalos nevén Latvijas Kauss egy évenként megrendezett kieséses labdarúgókupa, sorozat, melyet 1937 óta rendeznek meg Lettországban.

1940-től 1991-ig a kupa selejtezőként szolgált a szovjet labdarúgókupa küzdelmeihez.

Elődje a rigai labdarúgókupa volt.

Az eddigi győztesek

{| class="wikitable"
   Év
   Győztes
   Ezüstérmes
   Eredmény
   1937
   RFK
   US
   2 - 0
   1938
   Rīgas Vilki
   ASK
   3 - 1
   1939
   RFK
   Olimpija Liepāja
   5 - 1
   1943
   ASK
   Olimpija Liepāja
   0 - 2; 4 - 2; 3 - 0
   1946
   Daugava Liepāja
   VEF
   4 - 2
   1947
   Daugava Liepāja
   Daugava Rīga
   2 - 1
   1948
   Dinamo Liepāja
   Dinamo Ventspils
   3 - 2
   1949
   Sarkanais Metalurgs
   Spartaks Rīga
   4 - 0
   1950
   AVN
   Sarkanais Metalurgs
   4 - 0
   1951
   AVN
   Sarkanais Metalurgs
   6 - 2
   1952
   AVN
   Sarkanais Metalurgs
   4 - 2
   1953
   Sarkanais Metalurgs
   Dinamo Rīga
   4 - 0
   1954
   Sarkanais Metalurgs
   Darba Rezerves
   2 - 2; 5 - 1
   1955
   Sarkanais Metalurgs
   Darba Rezerves
   1 - 1; 4 - 2
   1956
   VEF
   RER
   1 - 0
   1957
   Dinamo Rīga
   Sarkanais Metalurgs
   2 - 2; 3 - 2
   1958
   RER
   Tosmare
   1 - 1; 2 - 1
   1959
   ASK
   Sloka
   7 - 0
   1960
   ASK
   VEF
   1 - 0
   1961
   CSK
   Daugavpils
   2 - 1
   1962
   LMR Liepāja
   Kompresors
   1 - 0
   1963
   LMR Liepāja
   RTP
   2 - 0
   1964
   Vulkāns Kuldīga
   Tosmare
   5 - 2
   1965
   Baltika
   Kompresors
   2 - 1
   1966
   ASK
   Baltika
   3 - 0
   1967
   Jūras Osta
   Elektrons
   2 - 0
   1968
   Starts Brocēni
   Venta
   3 - 2
   1969
   Elektrons
   Venta
   1 - 1; 3 - 1
   1970
   FK Jūrnieks
   VEF
   1 - 0
   1971
   VEF
   Elektrons
   1 - 0
   1972
   FK Jūrnieks
   Pilots
   1 - 0
   1973
   Pilots
   Starts Brocēni
   3 - 2
   1974
   Elektrons
   VEF
   1 - 0
   1975
   Lielupe
   VEF
   2 - 1
   1976
   Ķīmiķis
   Lielupe
   1 - 0
   1977
   Elektrons
   VEF
   1 - 0
   1978
   Elektrons
   Radiotehniķis
   3 - 0
   1979
   Ķīmiķis
   RPI
   4 - 2
   1980
   Elektrons
   Enerģija
   2 - 1
   1981
   Elektrons
   Ķīmiķis
   1 - 0
   1982
   Enerģija
   Torpedo Rīga
   2 - 1
   1983
   Elektrons
   Enerģija
   1 - 0
   1984
   Celtnieks Rīga
   VEF
   3 - 1
   1985
   Celtnieks Rīga
   VEF
   3 - 0
   1986
   Celtnieks Rīga
   Gauja Valmiera
   6 - 0
   1987
   VEF
   Torpedo Rīga
   0 - 0, 3 - 2 (pen)
   1988
   RAF Jelgava
   Gauja Valmiera
   1 - 0
   1989
   Torpedo Rīga
   Celtnieks Daugavpils
   1 - 0
   1990
   Daugava Rīga
   Apgaismes Tehnika
   0 - 0; 4 - 2 (pen)
   1991
   Celtnieks Daugavpils
   Forums Skonto
   0 - 0; 3 - 1 (pen)
   1992
   Skonto FC
   Daugava-Kompar
   1 - 0 (aet)
   1993
   RAF Jelgava
   Pārdaugava
   1 - 0
   1994
   Olimpija Rīga
   DAG Riga
   2 - 0
   1995
   Skonto FC
   DAG Liepāja
   3 - 0
   1996
   RAF Jelgava
   Skonto FC
   2 - 1 (aet)
   1997
   Skonto FC
   Dinaburg FC
   2 - 1
   1998
   Skonto FC
   FHK Liepājas Metalurgs
   1 - 0
   1999
   FK Rīga
   Skonto FC
   1 - 1; 6 - 5 (tiz)
   2000
   Skonto FC
   FHK Liepājas Metalurgs
   4 - 1
   2001
   Skonto FC
   Dinaburg FC
   2 - 0
   2002
   Skonto FC
   FHK Liepājas Metalurgs
   3 - 0
   2003
   FK Ventspils
   Skonto FC
   4 - 0
   2004
   FK Ventspils
   Skonto FC
   2 - 1
   2005
   FK Ventspils
   FHK Liepājas Metalurgs
   2 - 1 (h.u.)
   2006
   FHK Liepājas Metalurgs
   Skonto FC
   2 - 1 (h.u.)
   2007
   FK Ventspils
   JFC Olimps
   3 - 0

   2008
   FK Daugava Daugavpils
   FK Ventspils
   0 - 0 ; 3 - 0 (tiz.)
|}

Nemzeti labdarúgókupák
Lett labdarúgás